St.-Nikolaus-Kathedrale steht für folgende Kathedralen:
 St. Nikolaus (Freiburg im Üechtland), Schweiz 
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Kiew), Ukraine
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Kuopio), Finnland
 Russische Kirche (Stuttgart), Deutschland